Décembre désigne généralement le douzième mois des calendriers grégorien et julien mais il peut désigner également :

Cinéma 

 Décembre, film de Mohammed Lakhdar-Hamina sorti en 1973.

Voir aussi 

 , page recensant les noms de voies ou places contiennent ce mois, avec ou sans quantième.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme